Friedlandstraße steht für:
 Friedlandstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Buschdorf
 Friedlandstraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz